A eleição municipal de Belo Horizonte em 1988 ocorreu em 15 de novembro de 1988. O prefeito era Sérgio Ferrara (PMDB) que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. O candidato situacionista, Álvaro Antônio (PMDB), era vice de Ferrara e tinha tanto apoio do prefeito titular da capital quanto do governador de Minas Gerais, Newton Cardoso (PMDB), nessa eleição, porém devido ao desgaste do PMDB devido ás crises do governo Sarney e a grande impopularidade do mesmo na época, partidos da oposição, como o PT e outros partidos mais á esquerda, começaram a ganhar força na disputa pelas prefeituras do país nas eleições municipais desse ano, com o PT conseguindo vencer a eleição municipal em São Paulo, uma das maiores capitais do país, e tendo sido um dos principais protagonistas das eleições municipais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, conseguindo fazer do candidato petista Virgílio Guimarães, derrotado no pleito anterior, uma das principais figuras dessa eleição. Outro partido da oposição, o recém-criado PSDB, partido de caráter progressista organizado por ex-filiados do PMDB, não teve tanta expressividade nas eleições no resto do país, porém conseguiu vencer a eleição em Belo Horizonte, levando seu candidato, Pimenta da Veiga, á prefeitura da cidade, sendo a única capital do país nesse ano onde os tucanos venceram.

Resultado da eleição para prefeito 
Devido a escassez de informações sobre as eleições municipais de 1985 advindas do TRE-MG ou do TSE, só foi possível localizar os resultados finais na capital por meio de jornais da época, e ainda sim informações, como os vices e coligações de alguns candidatos, não foram localizadas. 

Eleições em BH: em 1988, PT e PSDB rivalizavam pela prefeitura
Belo Horizonte/MG
1988 em Minas Gerais
1988